Petter steht für:
 Petter (Name), schwedischer und norwegischer Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Petter, regionale Bezeichnung für Pate
 Petter & Sons, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Petter Bay Bucht im Archipel der Südlichen Orkneyinseln